Звезда́ Восто́ка — многозначное название:
 Звезда Востока (журнал) — литературно-художественный журнал Союза писателей Узбекистана.
 Звезда Востока, Восточная звезда — используемые в русскоязычных средствах массовой информации перевод названия китайского туристического теплохода «Дунфанчжисин», который затонул на реке Янцзы 2 июня 2015 года из-за смерча. На теплоходе находились 458 человек.
 Звезда Востока — одно из бывших названий киностудии «Узбекфильм».

См. также 

 Шарк Юлдузи (значения)

Примечания